Zagareli ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Zagareli (1844–1929), georgischer Sprachwissenschaftler
 Awksenti Zagareli (1857–1902), georgischer Schauspieler und Dramaturg